Hartfeld heißen folgende geographischen Objekte:

 Hartfeld, historischer Name von Retschytschany
 Hartfeld (Garching an der Alz), Ortsteil von Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Hartfeld (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil von Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark